Annafeld ist ein deutscher Ortsname:
 Annafeld, Kreis Flatow, Westpreußen, seit 1945: Annopole (Tarnówka), Powiat Złotowski, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Annafeld, Kreis Konitz, Westpreußen, seit 1945: Nowa Wieś (Kamień Krajeński), Powiat Sępoleński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Annafeld, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Polany (Korsze), Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Annafelde